Oerstediidae är en familj av djur. Oerstediidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Oerstediidae finns 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Oerstediidae